SMIT (AIX) (System Management Interface Tool), beheerssoftware voor het IBM-besturingssysteem Advanced Interactive eXecutive (AIX)
 SMIT (studie): Studies on  Media, Information and Telecommunication; Een research-centrum, onderdeel van de masterstudie communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.
 Smit Appingedam, voormalig busbouwer uit Appingedam
 Smit Internationale, sleep-, bergings- en havenbedrijf uit Rotterdam
 Smit Joure, voormalig busbouwer uit Joure, overgenomen door VDL Groep
 Smit Nijmegen, fabriek van transformatoren en laselektroden
 Smit Slikkerveer, fabriek van grote generatoren en elektromotoren
 EMF Dordt, Smit Dordrecht, fabriek van elektromotoren
 Courtenay (Smit Field) Airport, vliegveld van Courtenay, Brits-Columbia, Canada

Achternamen
Smit (achternaam), diverse personen met de achternaam Smit
Smit (familie), een geslacht van reders, scheepsbouwers en industriëlen

Zie ook
Smid
Smith
Smits